Юстен:

 Юстен, Павел (1516/1520—1575) — епископ, финский деятель Реформации, основатель финляндской историографии.
 Юстен Тауэр — лондонский небоскрёб, построенный в 1970 году на Юстен Роуд 286.